Thing kan syfta på:
 Thing (seriefigur) – seriefigur i Fantastic Four
 Thing (Familjen Addams) –  den vandrande handen i Familjen Addams

Se även
 Ting – flera betydelser